Architaenioglossa är en ordning av snäckor. Architaenioglossa ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Architaenioglossa 64 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Architaenioglossa